

Тамбовка — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Тамбовка — село, Запорізька область, Мелітопольський район

Тамбовка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан